Een beiaard of klokkenspel
 Carillon (Drachten), Nederland
 Carillon (Paramaribo), Suriname
 Carillon van Jong A Kiem, Suriname
 Carillon (plaats), een plaats in de Canadese gemeente Saint-André-d'Argenteuil, ook wel Saint-André-Carillon genoemd